George Steer (1909-1944), journaliste britannique.
 Philip Wilson Steer (1860-1942), peintre écossais.
 Rachel Steer (1978-), biathlète américaine.